Fiad se poate referi la:

 Fiad, sat în județul Bistrița-Năsăud, România;
 Fiad, sat în județul Somogy, Ungaria.